Jan Olov Andersson, född 17 december 1947 i Boo församling, Stockholms län, är en svensk barnskådespelare.

Filmografi

Källor

Fotnoter 

Svenska barnskådespelare
Födda 1947
Män
Levande personer
Skådespelare från Stockholm